Приво́льненский сельсове́т:

 Привольненский сельсовет — сельское поселение, Тамбовский район Амурской области
 Привольненский сельсовет — сельское поселение, Половинский район, Курганская область, Россия
 Привольненский сельсовет (Ставропольский край)

Привольненский сельский совет (укр. Привільненська сільська рада) — многозначный термин; топоним. В 2020 году сельские советы упразднены.

 
 
 Привольненский сельский совет — входит в состав Вольнянского района Запорожской области Украины.
 Привольненский сельский совет — входит в состав Генического района Херсонской области Украины.
 
 Привольненский сельский совет — входит в состав Солонянского района Днепропетровской области Украины.